Radek Novotný je jméno více známých osobností: 

 Radek Novotný (orientační běžec) (* 1974) – bývalý český reprezentant v orientačním běhu
 Radek Novotný (1964) (* 1964) – generální ředitel Whirlpool ČR, předtím manažer firem IKEA a Levi Strauss
 Radek Novotný (1971) (* 1971) – ředitel transformace Dopravního podniku hl. m. Prahy v letech 2008 a 2009 a souběžně jednatel a spoluzakladatel společnosti BNV Consulting
 Radek Novotný (herec) (* 1983) – český muzikálový herec
 a další lidé (např. vedoucí odboru dopravy městského úřadu Šumperk, soukromý autodopravce z Ševětína, předseda místní organizace TOP 09 v Karlových Varech a další)